Киндерманн, Киндерман (, , ; ) — фамилия. Известные носители:

 Киндерман, Август (1817—1891) — немецкий оперный певец (бас-баритон) и режиссёр.
 Киндерман, Альберт (1810—1860) — немецкий энтомолог.
 Киндерман, Штефан (род. 1959) — австрийский шахматист, гроссмейстер (1988).
 Киндерман, Христиан Христианович (1689—1752) — генерал-майор в Тарском воеводстве Тобольской провинции Сибирского царства в XVIII веке.